Dormecke ist der Name von geographischen Objekten im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

Ort:
 Dormecke (Eslohe), Ortsteil der Gemeinde Eslohe (Sauerland)

Gewässer:
 Dormecke (Grafschaft), linker Zufluss der Grafschaft vor Schmallenberg
 Dormecke (Henne), rechter Zufluss der Henne in Nichtinghausen, Gemeinde Eslohe (Sauerland)
 Dormecke (Marpe), linker Zufluss der Marpe in Kückelheim, Stadt Schmallenberg
 Dormecke (Olfe), rechter Zufluss der Olfe (zur Nuhne) nach Hesborn, Stadt Hallenberg
 Dormecke (Orke), rechter Zufluss der Orke vor Medelon, Stadt Medebach